Сезон 2015-16 італійської Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 84-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні беруть 20 команд, 3 найгірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон. Чемпіоном став Ювентус (32 титул).

Туринський «Ювентус» захистив чемпіонський титул, здобутий попереднього сезону, уп'яте поспіль ставши чемпіоном Італії та оновивши власний рекорд кількості перемог у вищому дивізіоні італійського футболу, який сягнув 32 чемпіонського титулу. Майбутні чемпіони захопили лідерство в двадцять п'ятому турі, після чого жодного разу його не втрачали, оформивши своє чергове чемпіонство 24 квітня 2016 року, ставши недосяжними для переслідувачів за три тури до завершення турніру.

Команди-учасниці
Участь у турнірі беруть 20 команд:

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів 
<div align=center>

</div align=center>

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Найкращі бомбардири 
Гонсало Ігуаїн встановив новий рекорд результативності в одному сезоні — 36 забитих м'ячів. Попереднє досягнення належало шведському форварду «Мілана» Гуннару Нордалю (сезон 1949/50, 35 голів).

По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Франческо Тотті (248), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Антоніо Ді Натале (209), Роберто Баджо (205), Курт Хамрін (190), Джузеппе Сіньйорі (188), Алессандро Дель П'єро (188), Альберто Джилардіно (188).

Хет-трики

Посилання 
 Серія А на soccerway 

2015-16
2015 у футболі
2016 у футболі
2015 в італійському спорті
2016 в італійському спорті